ULAD ima više značenja:

 3-Dehidro-L-gulonat-6-fosfatna dekarboksilaza, an enzyme
 Ulaid, narod rane Irske